Спарро:
 Спарро, Павел Иванович (1814—1887) — русский архитектор.
 Спарро, Сэм (род. 1982) — австралийский продюсер, композитор и певец.